Naselja u Sloveniji
 Hudo (Domžale, Slovenija), naselje u općini Domžale
 Hudo (Novo Mesto, Slovenija), naselje u općini Novo Mesto
 Hudo (Tržič, Slovenija), naselje u općini Tržič
 Hudo Brezje, naselje u općini Sevnica